Arbaud ist der Familienname folgender Personen:

 François d’Arbaud de Porchères (1590–1640), französischer Dichter, Übersetzer
 Joseph d’Arbaud (1874–1950), französischer Schriftsteller provenzalischer Sprache
 Peter d’Arbaud († 1739), preußischer Oberst